Серия А чемпионата Италии по баскетболу 2011/2012, являвшаяся 90-м розыгрышем в истории, стартовала 9 октября 2011 года и завершилась 17 июня 2012 года. В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионат был разбит на регулярный турнир, состоявший из двух кругов, и стадию плей-офф, в которой сражались восемь лучших команд по итогам регулярной части. Чемпионом как регулярного чемпионата, так и плей-офф стал клуб «Монтепаски» из Сиены.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

См. также 
Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты игр чемпионата
 Турнирная таблица чемпионата
 Статистика регулярного чемпионата

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе